Aubach heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile:
 Aubach (Bollschweil), Weiler im Ortsteil Bollschweil der Gemeinde Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Aubach (Fürstenzell), Einöde des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Aubach (Hauzenberg), Dorf der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Aubach (Landshut), Gemeindeteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Aubach (Lauf), Hof der Gemeinde Lauf, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Aubach (Neuburg am Inn), Weiler der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern

 Aubach (Gemeinde Haag), Ortschaft von Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aubach (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aubach (Gemeinde Redleiten), Ortschaft von Redleiten, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gewässer:

in Deutschland:
 Aubach (Aar), rechter Zufluss der Aar bei Kettenbach (Aarbergen), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Aubach (Ampfrach), linker Zufluss der Ampfrach zwischen Ober- und Unterampfrach, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Alter Aubach, Unterlaufrest des Aubach (Jenbach) nahe Au bei Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aubach, linker Abzweig des Auer Mühlbachs, endet als Zufluss in den Entenweiher, kreisfreies München, Bayern
 Aubach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach bei Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Aubach (Birbetgraben), rechter Zufluss des Birbetgrabens (zum Inn) bei Fröschenthal, Markt Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aubach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei Untersontheim, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aubach (Donau), rechter Zufluss der Donau im Osthafen, kreisfreies Regensburg, Bayern
 Aubach (Dill), rechter Zufluss der Dill in Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Aubach (Elsava), linker Zufluss der Elsava in Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Aubach (Erlau), linker Zufluss der Erlau bei Schmölz, Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Aubach (Ferbach), rechter Zufluss des Ferbachs bei Höhr-Grenzhausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Aubach oder Aubächle (Fohrenbach), linker Zufluss des Fohrenbachs (zur Schwarza) bei Unterweschnegg, Gemeinde Höchenschwand, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Aubach (Friesenbach), rechter Zufluss des Friesenbachs nahe Döllnitz, Gemeinde Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Aubach, alter Name des Fuhsekanals (Landwehrkanal, Neuer Kanal; zur Oker) im kreisfreien Braunschweig, Niedersachsen
 Aubach (Geigerbach), rechter Zufluss des Geigerbachs (im Flusssystem des Regens) bei Hagendorf, Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Aubach (Gelbach), Oberlauf des Gelbachs bis Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Aubach (Gonsbach), rechter Quellfluss des Gonsbachs in Finthen, kreisfreies Mainz, Rheinland-Pfalz
 Aubach (Große Ohe), linker Zufluss der Großen Ohe nahe Thannberg, Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Aubach, rechter Hauptstrang-Oberlauf der Gunzesrieder Ach (zur Iller) bis etwa Vorsäß, Teilgemarkung Gunzesried, Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Aubach (Haldenbach), rechter Zufluss des Haldenbachs (zum Reutalbach, zum Vorbach) nahe Hachtel, Stadt Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Aubach (Hambach), linker Oberlauf des Hambachs (zur Sulm) bis Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Aubach (Hartgraben), rechter Zufluss des Hartgrabens (zur Fränkischen Rezat) im Gebiet der Marktgemeinde Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Aubach (Inn), linker Zufluss des Inns an der Staustufe Neuötting bei Unterau, Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Aubach (Isar), linker Zufluss der Isar bei Arzbach, Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Aubach (Jachen), rechter Zufluss der Jachen nahe Höfen, Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Aubach (Kaltenbach) – zwei Zuflüsse des Kaltenbachs (zur Mangfall) im Landkreis Rosenheim, Bayern; flussabwärts:
 Aubach (Kaltenbach), linker Zufluss des zuvor noch Jenbach genannten Kaltenbachs nahe Au bei Bad Aibling,
 Aubach, anderer Name des Auer Moosgrabens, linker Zufluss beim Torfwerk Feilnbach, Bad Feilnbach
 Aubach (Katzbach), rechter Zufluss des Katzbachs (zum Inn) bei Oberlohen, Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aubach (Kinsach), linker Zufluss der Kinsach nahe Gschwendt, Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern
 Aubach (Kleine Schmalenau), rechter Zufluss der Kleinen Schmalenau nahe Breitenbruch, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Aubach (Kyrbach), rechter Zufluss des Kyrbachs nahe Sohrschied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Aubach (Lammer), rechter Zufluss der Lammer zwischen Pichl, Markt Abtenau und Wallingwinkl, Gemeinde Scheffau am Tennengebirge, beide im Bezirk Hallein, Salzburg; mit Aubachfall
 Aubach, Oberlaufname der Leitzach bis unterhalb von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aubach (Lohr), rechter Zufluss der Lohr in Partenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Aubach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz bei Lehesten, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Aubach (Lößnitzbach), Zufluss des Lößnitzbaches in Niederlößnitz, Landkreis Erzgebirge, Sachsen
 Aubach (Luhe) (zur Ilmenau) – siehe unten bei → Garlstorfer Aubach
 Aubach (Luhe), linker Zufluss der Luhe (zur Naab) bei Luhe, Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Aubach (Maubach), rechter Zufluss des Maubachs (zur Murr) in Waldrems, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Aubach (Menach) oder Aubbach, linker Zufluss der Menach nahe Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Aubach (Mettma), linker Zufluss der Mettma bei Seebrugg, Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Aubach (Möhlin), linker Zufluss der Möhlin im Gemeindegebiet von Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Aubach (Mosel) (Altbach), rechter Zufluss der Mosel, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Aubach (Mühlbach) – siehe unter → Aubach (Rotach)
 Aubach (Oberschopfheimer Allmendkanal), rechter Zufluss des Oberschopfheimer Allmendkanals (zur Schutter) in Oberschopfheim, Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Aubach, Nebenname der Orb (Kinzig) bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Aubach (bei Schwerin), Zufluss des Pfaffenteichs im kreisfreien Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 Aubach (Pilsensee), Zufluss des Pilsensees zwischen Hechendorf und Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern
 Aubach (Proßer Bach), linker Nebenfluss des Proßer Bachs in der Gemeinde Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Aubach (Regen), mit Oberlauf Buchbach, rechter Zufluss des Regens bei Pösing, Landkreis Cham, Bayern
 Aubach (Reichelbach), linker Zufluss des Reichelbaches in Segendorf, Stadt Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Aubach (Rotach) – zwei Zuflüsse der Rotach (zum Bodensee) im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Aubach (Rotach, Wilhelmsdorf), rechter Zufluss auf dem Mühlbachs genannten Oberlauf kurz vor Wilhelmsdorf
 Aubach (Rotach, Hasenweiler), rechter Zufluss gegenüber Hasenweiler, Gemeinde Horgenzell
 Aubach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains nahe Dreschen, Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Aubach (Schlierbach), rechter Zufluss des Schlierbachs (zur Sulm) bei Weiler, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Aubach (Schwabach), Unterlaufname Mühlbach, linker Zufluss der Schwabach bei der Weidenmühle von Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Aubach (Schweinbach), rechter Quellbach des Schweinbachs (zur Glonn) bei Unterschweinbach, Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbrück, Bayern
 Aubach (Seeoner Bach), linker Zufluss des Seeoner Bachs (zur Attel) nahe Kirchseeon, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Aubach (Sendelbach), linker Zufluss des Sendelbachs, kreisfreies Bayreuth, Bayern
 Aubach (Solmsbach), linker Zufluss des Solmsbachs in Brandoberndorf, Gemeinde Waldsolms, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Aubach (Stoißer Ache), rechter Zufluss in den Pidinger Ache genannten Unterlauf der Stoißer Ache bei Piding, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Aubach (Trinkbach), rechter Zufluss des Trinkbachs (zur Lindach) in Ohmden, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Aubach (Volkach), Oberlaufname der Volkach, linker Zufluss des Mains nahe Astheim, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Aubach (Weil), rechter Zufluss der Weil in Dorfweil, Gemeinde Schmitten, Hochtaunuskreis, Hessen
 Aubach (Weiße Elster), rechter Zufluss der Weißen Elster in Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Aubach (Wickerbach), linker Zufluss des Wickerbachs bei Wiesbaden-Auringen, Hessen
 Aubach (Wied), linker Zufluss der Wied in Niederbieber, Stadt Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Aubach (Wiehl), linker Zufluss der Wiehl in Wildbergerhütte, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Aubach (Wiener Graben), rechter Zufluss des Wiener Grabens (zum Waginger See) bei Stötten, Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aubach (Wutach) oder Aubächle, linker Zufluss der Wutach bei Aselfingen, Stadtteil Achdorf, Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Aubach (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Stöbnig, Stadt Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 Garlstorfer Aubach, linker Zufluss der Luhe (zur Ilmenau) bei Luhdorf, Stadt Winsen (Luhe), Landkreis Harburg, Niedersachsen

in Frankreich:
 Aubach (Attenbach), rechter Zufluss des Attenbachs (über Alte Bach), südlich Ranspach-le-Bas, Kanton Saint-Louis, Arrondissement Mulhouse, Département Haut-Rhin, Elsass, Grand Est, Frankreich
 Aubach (Ill), linker Zufluss der Ill (zum Oberrhein), nördlich von Ebersmunster, Kanton Sélestat, Arrondissement Sélestat-Erstein, Département Bas-Rhin, Elsass, Grand Est, Frankreich

in Österreich:
 Aubach (Ager), Zufluss der Ager, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aubach (Breitach), Zufluss der Breitach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Aubach (Deutsche Thaya), rechter Zufluss der Deutschen Thaya nahe Echsenbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Aubach (Dürre Ager), Zufluss der Dürren Ager, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aubach (Erla), rechter Zufluss der hier in einem Donau-Altarm fließenden Erla nahe Gerstberg, Markt Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aubach (Fermersbach), rechter Zufluss des Fermersbachs beim Vorderskopf (im Karwendel), Bezirk Schwaz, Tirol
 Aubach (Hörmbach), rechter Zufluss des Hörmbachs (zur Schwechat) nahe Oeynhausen, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Aubach (Kettenbach), linker Zufluss des Kettenbachs (zur Aist) in Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Aubach (Lammer), rechter Zufluss der Lammer bei Pichl, Markt Abtenau, Bezirk Hallein, Salzburg
 Aubach (Leitenbach), linker Zufluss des Leitenbachs (zur Aschach) nahe Andling, Gemeinde Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aubach (Mitterwasser), zum Tagerbach/Mitterwasser bei Linz-Ebelsberg, Oberösterreich
 Aubach (Melach), rechter Zufluss der Melach bei Juifenau (Gries im Sellrain), Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Aubach, Oberlauf des Pfudabachs, rechter Zufluss der Pram bei Leoprechting (Taufkirchen an der Pram), Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aubach, Oberlauf des Sandbach (Aschacharm), rechter Zufluss des Aschacharms der Donau nahe Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Aubach (Steinbach), Zufluss des Steinbachs (zur Saalach), Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Aubach (Tauscherbach), oberer Abschnitt von Tauscherbach und Ikva bis nach Loipersbach, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Aubach (Teichbach), linker Zufluss des Teichbachs in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Aubach (Therasburger Bach), rechter Quellbach des Therasburger Bachs bei Maria im Gebirge, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Aubach, Alternativname des Aumühlbachs, rechter Zufluss des Mitterwassers (zur Donau) nahe Pichling, Statutarstadt Linz, Oberösterreich
 Aubach (Waldaist), Zufluss der Waldaist, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Aubach (Weinbach), rechter Zufluss des Weinbachs (zum Grundbach) bei Staudach, Gemeinde Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Aubach (Weißache), rechter Zufluss der Weißache (zum Inn) in Auwald, Gemeinde Ellmau, Bezirk Kufstein, Tirol

in der Schweiz:
 Aubach (Linthkanal), rechter Zufluss des Linthkanals bei Schänis, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Aubach (Rheintaler Binnenkanal), im Oberlauf Freienbach, linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals oder Alten Rheins bei Oberriet, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen

in Tschechien:
 Aubach, auch Zigeunerbach, deutscher Name des Cikánský potok, linker Zufluss der Blanice nahe Záblatí, Bezirk Prachatice, Tschechien
 Aubach, deutscher Name der Liboc, rechter Zufluss Eger bei Libočany, Bezirk Louny, Tschechien
 Aubach, deutscher Name der Lužec, linker Zulauf der Bílina bei Jirkov (deutsch Görkau), Okres Chomutov (deutsch Bezirk Komotau), Ústecký kraj (deutsch Aussiger Region), Tschechien

Siehe auch

 Aubächle
 Aubächlein
 Aubbach
 Auebach
 Auenbach
 Auerbach
 Augraben
 Aurbach
 Ausbach